Багла́й — українське прізвище. Походить від слова «баглай», яке означає «ледар», «тюхтій».

Персоналії 
 Баглай Левко (1925—1951) — український військовик, громадський діяч.
 Баглай Микола Іванович (* 1976) — український футболіст.
 Баглай Михайло Степанович (1913 — ?) — український радянський діяч.
 Баглай Сергій Миколайович (1959—1982) — прапорщик, учасник афганської війни.
 Баглай Сергій Михайлович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Гідроніми 
 Баглай, Мокрий Баглай — річка в Луганській області, ліва притока Борової.

Примітки 

Українські прізвища